PFL 10, den tionde och avslutande MMA-galan i 2019 års säsong av Professional Fighters League gick av stapeln 31 december 2019 på Mandalay Bay i Las Vegas, NV, USA.

Bakgrund
Det var finalen i 2019 års serie och innehöll matcher i samtliga viktklasser. Vinnarna i varje match blir årets mästare och får motta ett pris på en miljon USD vardera. Ringintervjuerna gjordes av Randy Couture.

Ändringar
I fjädervikt var en av finalisterna amerikanen Daniel Pineda, men han testade positivt i ett dopingtest och ersattes av Alex Gilpin i finalen. Ersättaren Gilpin var den som förlorade mot Lance Palmer i semin på PFL 8.

Den 4 december meddelade PFL att de kontrakterat reserv-fighters för samtliga finaler. Reserverna består av de semifinalister som fick mest poäng i sina semifinaler och kommer samtliga att banta ner sig till matchvikt och infinna sig i New York om några problem med någon finalist skulle uppstå.

5 december meddelade PFL att de lagt till ett underkort bestående av en match i fjädervikt innan finalerna på huvudkortet går av stapeln.

Invägning
Vid invägningen till PFL 10 vägde utövarna följande:

Resultat

Slutspelsserier

Tungvikt

Lätt tungvikt

Weltervikt

Lättvikt

Fjädervikt

Lättvikt (damer)

Referenser

Noter

Externa länkar
PFL-final 2019, matchkort

Professional Fighters League-evenemang